|
De naam Bolívar verwijst naar de persoon Simón Bolívar, een Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder. 

Simón Bolívar stond aan de wieg van de landen Panama, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela en Bolivia. Dat laatste land is naar hem vernoemd. Tegenwoordig staat hij in Latijns-Amerika nog steeds bekend als 'El Libertador' (De Bevrijder). 
|}

Bolivia:
Bolívar (provincie van Bolivia), een provincie van Bolivia
Bolívar (gemeente in Bolivia), een gemeente in departement Cochabamba
Bolívar (Cochabamba), een plaats in departement Cochabamba

Colombia:
Bolívar (departement), een departement van Colombia
Bolívar (Cauca), een gemeente in het departement Cauca
Bolívar (Santander), een gemeente in het departement Santander
Bolívar (Valle del Cauca), een gemeente in het departement Valle del Cauca
Ciudad Bolívar (Colombia), een gemeente in het departement Antioquia

Costa Rica:
Bolívar, een deelgemeente (distrito) in Grecia in de provincie Alajuela
Bolívar, een stadswijk (barrio) in San José in de gelijknamige provincie
Bolívar, een woonkern (poblado) in San Ramón in de provincie  Alajuela
Bolívar, een woonkern (poblado) in Acosta in de provincie San José

Peru:
Bolívar (provincie van Peru), een provincie van Peru
Bolívar (district), een district van Peru
Bolívar (Peru), een stad in Peru

Venezuela:
Bolívar (staat), een deelstaat van Venezuela
Ciudad Bolívar (Venezuela), de hoofdstad van de deelstaat Bolívar
Bolívar (Aragua), een gemeente binnen de staat Aragua
Bolívar (Barinas), een gemeente binnen de staat Barinas
Bolívar (Falcón), een gemeente binnen de staat Falcón
Bolívar (Monagas), een gemeente binnen de staat Monagas
Bolívar (Sucre), een gemeente binnen de staat Sucre
Bolívar (Táchira), een gemeente binnen de staat Táchira
Bolívar (Trujillo), een gemeente binnen de staat Trujillo
Bolívar (Yaracuy), een gemeente binnen de staat Yaracuy
Venezolaanse bolivar, de munteenheid van Venezuela

Overige:
Bolívar (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Bolívar (provincie van Ecuador), een provincie van Ecuador
Bolívar (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement La Unión
Bolívar (sigaar), een merk van sigaren

Personen met de achternaam Bolívar
Simón Bolívar, een Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder
Bolívar Modualdo Guedes, een Braziliaans voetballer, kortweg Bolívar genaamd

Zie ook
Bolivar (doorverwijspagina)
Simón Bolívar (doorverwijspagina)